Niemcy:
 Brinkum – dzielnica gminy Stuhr w powiecie Diepholz, w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Brinkum – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Leer